Bonsack ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Bonsack (1524–1589), deutscher lutherischer Theologe und Generalsuperintendent der Generaldiözese Lüneburg-Celle
 Klaus-Michael Bonsack (1941–2023), deutscher Rennrodler
 Peter Bonsack (* 1948), Schweizer Politiker (EDU)
 Wilfried M. Bonsack (1951–2012), deutscher Autor, Dichter und Verleger

Siehe auch:
 Bohnsack